Caissa of Caïssa kan verwijzen naar:
 Caissa (vlinder), een geslacht van nachtvlinders uit de familie van de slakrupsvlinders (Limacodidae)
 Caissa caissa
 Caissa gambita

 Caïssa (nimf),  beschermgodin van het schaakspel
 diverse schaakclubs genoemd naar Caïssa, waaronder:
 Caïssa (Amsterdam), een schaakclub in Amsterdam
 Caïssa-Eenhoorn, een schaakclub in Hoorn

Zie ook 
 Kaissa, computerschaakprogramma